El Príncipe Wolfgang de Hesse-Kassel (Wolfgang Moritz; 6 de noviembre de 1896 - 12 de julio de 1989) fue el Príncipe Heredero designado de la monarquía de Finlandia (con la pretensión irredentista de Estonia), y como tal, llamado príncipe heredero de Finlandia oficialmente hasta el 14 de diciembre de 1918, y también posteriormente por algunos monárquicos.

Wolfgang nació en el Castillo de Rumpenheim, Offenbach del Meno. Fue el segundo hijo de un par de gemelos, el cuarto hijo del príncipe Federico Carlos de Hesse (1868-1940) y la princesa Margarita de Prusia (1872-1954). Su tío materno fue el emperador alemán Guillermo II. El padre de Wolfgang, Federico Carlos de Hesse, fue elegido rey de Finlandia el 9 de octubre de 1918, para reemplazar a su primo hermano una vez destituido, el depuesto emperador ruso, Nicolás II, quien fue titulado Gran Duque de Finlandia. Sin embargo, Federico Carlos abdicó el 14 de diciembre de 1918, y la familia nunca tuvo el título.

Wolfgang fue el heredero de su padre como rey de Finlandia en lugar de su gemelo mayor, el príncipe Felipe de Hesse (1896-1980), quien fue el siguiente heredero de los derechos sobre el extinto Electorado de Hesse, debido a que Wolfgang estaba con sus padres en 1918, listo para viajar a Finlandia (donde, según los informes, se estaba preparando una boda con una dama finlandesa para el próximo Príncipe Heredero). Philipp estaba en servicio activo e incomunicado en ese momento.

Wolfgang se casó el 17 de septiembre de 1924 con la princesa María Alexandra de Baden (1902-1944), hija del príncipe Maximiliano de Baden y la princesa María Luisa de Hannover. No tuvieron hijos

Wolfgang adoptó a su sobrino, el príncipe Karl Adolf de Hesse (nacido en 1937), hijo mayor de su hermano menor Christoph, quien murió en combate en 1943.

En el momento de su muerte en Frankfurt a la edad de 92 años, Wolfgang era el último descendiente superviviente de la reina Victoria del Reino Unido que había nacido durante su vida. Victoria murió en 1901 cuando Wolfgang tenía tan solo cuatro años.

Se casó por segunda vez con Ottilie Moeller (1903-1991), hija de Ludwig Moeller y Eleanore Steinmann, en septiembre de 1948.

Bibliografía 

 Sjöström (2013) "Suomen kuningas" kuoli. Suomen Kuvalehti 22/2013 página 17.

Enlaces externos 

Artículo acerca de la Casa de Hesse y del trono de Finlandia Helsingin Sanomat (en Finlandés)

Casa de Hesse-Kassel
Casa de Hesse
Nacidos en Offenbach del Meno
Fallecidos en Fráncfort del Meno